Уильям Пирс Фрай () — американский политик-республиканец, представший в Палате представителей 2-й избирательный округ штата Мэнa, а также заседавший в Сенате.

Биография 
Родился в Льюистоне (Андроскоггин). Учился в государственной школе и окончил Боудин-колледж в Брансуике в 1850 году. Фрай увлекался изучением права. Он проходил практику в Рокленде, но в 1853 году вернулся в Льюистон и практиковался, работая адвокатом. Фрай был признан специалистом по юридическим наукам Боудин-колледжем в 1881 году. 

Фрай входил в Палату представителей США с 1861 по 1862 год, и позже в 1867-м году. С 1866 по 1867 — мэр Льюистона; в это же время он являлся генеральным прокурором штата. В 1869 году Уильям Пирс покинул должность генерального прокурора. 1881—1911 года был сенатором в Сенате Соединённых Штатов; он был переизбран 5 раз и в общей сложности был депутатом 30 лет. 

Во время нахождения в Сенате Фрай успел побывать временным представителем Конгресса. Он ушёл с должности временного и. о. из-за плохого самочувствия и постоянно ухудшающегося здоровья. В то время избрать нового председателя было достаточно сложно, так как республиканцы разделились на два лагеря. Потребовалось несколько месяцев для достижения консенсуса. 

Фрай также был председателем Комитета по торговле и членом комиссии в Париже 1898 года.

Умер в Льюстоне в 1911 году. Он был похоронен на Риверсайдском кладбище.

Ссылки 
 Kestenbaum, Lawrence. "Frye, William Pierce (1830–1911)." The Political Graveyard. 
 William P. Frye, late a senator from Maine, Memorial addresses delivered in the House of Representatives and Senate frontispiece 1913

Сенаторы от штата Мэн
Временные президенты Сената США
Члены Палаты представителей от штата Мэн
Генеральные прокуроры Мэна
Члены Республиканской партии США
Выпускники Боудин-колледжа
Выпускники Бэйтского колледжа